Die bezeichnet:
 einen Artikel (Wortart) der deutschen Sprache
 ein Relativpronomen der deutschen Sprache
 ein Demonstrativpronomen der deutschen Sprache
 Die, französische Stadt im Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes 
 Arrondissement Die, den Verwaltungsdistrikt mit Sitz in Di
 die!, eine Neue-Deutsche-Härte-Band
 Die, Gitarrist der japanischen Band Dir En Grey
 Die (Halbleitertechnik), in der Halbleitertechnik ein zugeschnittener Teil eines Wafers
 Saint-Dié-des-Vosges, eine französische Stadt in den Vogesen
 Die (Band), eine ehemalige dänische Death-Metal-Band

Dié ist der Familienname folgender Personen:
 Serey Dié (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Serge Dié (* 1977), ivorischer Fußballspieler

die als Abkürzung steht für:
 , lateinisches Maskulinum für Tag, im pharmazeutischen und medizinischen Schriftgebrauch (z. B. für Dosierungen: 50 mg/die)

DIE als Abkürzung steht für:
 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
 Deutsches Institut für Erfindungswesen
 Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
 DIE – Delikte Indizien Ermittlungen, eine DDR-Krimireihe

Siehe auch:

DIE